|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2014 vond plaats van 12 tot en met 18 mei 2014 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 71e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rome 2014. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 26 speelsters uit de top 30 deel.

De als eerste geplaatste titelverdedigster Serena Williams uit de Verenigde Staten slaagde erin haar titel te prolongeren. Zij versloeg in de finale het tiende reekshoofd, de Italiaanse Sara Errani, in twee sets. Williams wist voor de derde keer in haar carrière het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar zestigste WTA-titel, de derde van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 30

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Hsieh Su-wei en Peng Shuai waren het eerste reekshoofd. Meteen al in hun openingspartij (tweede ronde) werden zij uitgeschakeld, door het ongeplaatste team Medina Garrigues en Sjvedova.

De finale werd gespeeld tussen het als tweede geplaatste Italiaanse koppel Sara Errani / Roberta Vinci en het nummer vier op de plaatsingslijst: Květa Peschke en Katarina Srebotnik. Het feit dat Errani zojuist de enkelspelfinale had gespeeld, brak haar nu op – bij een 0–4 achterstand in de eerste set kreeg zij last van haar linker heupgewricht, waarop de Italiaanse dames de strijd moesten staken. De zege ging derhalve naar Peschke en Srebotnik. Het was hun tiende gezamenlijke titel. Peschke had daarnaast zeventien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Srebotnik 25.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Rome 2014
Rome